«В пусты́не сме́рти» () — американский телесериал, премьера которого состоялась 15 ноября 2015 года на телеканале AMC. В сериале рассказывается история воина и мальчика, которые путешествуют через опасные земли в поисках просветления.
8 марта 2016 года AMC продлил сериал на второй сезон, премьера которого состоялась 19 марта 2017 года. 25 апреля 2017 года сериал был продлён на третий сезон из 16-ти эпизодов.

9 февраля 2019 года сериал был закрыт после трёх сезонов.

Производство 
«В пустыне смерти», описанный как «жанровый телесериал о боевых искусствах», снят по мотивам классической китайской сказки «Путешествие на Запад». AMC заказал шесть часовых эпизодов экшн-драмы компании AMC Networks для премьеры в конце 2015 года. Майк Шинода из Linkin Park сочинил заглавную тему. Исполнительный продюсер Стивен Фанг также служит в качестве режиссёра-постановщика сериала наряду с гонконгским хореографом, Ку Хуан-Чиу.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав

Второстепенный состав 
 Йоханс Майлс — Ринго
 Бенджамин Папак — Бэйл
 Майк Сил — Петри
 Стивен Лэнг — Валдо
 Тересса Лиане — Анжелика
 Эллен Холлман — Зайфер
 Эди Гатеги — Барон Якоби
 Лэнс Э. Николс — Речной Король
 Лэнс Хенриксен — Пенрит

Эпизоды

Сезон 1 (2015)

Сезон 2 (2017)

Сезон 3 (2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Программы телеканала AMC
Телесериалы на английском языке
Экшен-телесериалы США
Приключенческие телесериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы Entertainment One